Общины Исландии () — административно-территориальные единицы в Исландии, самоуправление которых закреплено в Конституции Исландии. На 1 августа 2022 года в Исландии насчитывалось 64 общины. С 1973 года все общины Исландии являются членами Союза исландских общин и в каждой из них существует избираемое правление (совет) общины.

Общая информация 
Самая населённая община Исландии — Рейкьявикюрборг: численность населения 133 262 человека (2021). Самая малонаселённая — Ауднесхреппюр в Вестфирдир: 42 человека (2021).

Самая большая община по территории — Мулатинг в регионе Эйстюрланд: 10 669 км². Самые маленькие по территории общины — Сельтьяднарнесбайр: её площадь 2 км², затем Хверагердисбайр и Акранескёйпстадюр — по 9 км² соответственно.

Наименьшее количество общин в регионе Сюдюрнес — 4, а больше всего общин в составе региона Нордюрланд-Эйстра — 13.

История 

Общины были основной административно-территориальной единицей в Исландии почти с самого начала её заселения. Их появление можно отнести к тем демократическим традициям, которые первые исландские поселенцы знали по культуре своей бывшей родины.

Первые письменные источники об исландских общинах () или законных округах ( — лёгхреппюр), как их тогда называли, можно найти в книге Законов серого гуся () — своде исландских законов XII века. Там говорится, что в округе должно быть 20 или более фермеров. Первоначально роль таких общин сводилась к предоставление помощи бедным семьям. Когда в XVIII—XIX веках в Исландии появились первые свободные города (), общины стали терять свою относительную независимость в решении внутренних вопросов. Окончательно независимость общин была отменена королем Дании в 1809 году, хотя фактически они утратили её гораздо раньше.

Следующий этап развития общин в Исландии начался 4 мая 1872 года, когда король Дании Кристиан IX принял закон о административно-территориальном делении Исландии, согласно которому было создано 172 общины (без какого-либо официального деления на городские или сельскими), просуществовавшие без изменений до 1911 года. В 1905 году королевским законом общинам было даровано право на самоуправление, а в 1911 году увеличено их число до 203.

После получения независимости от Дании число общин в Исландии выросло, достигнув своего пика в 1950 году — 229 общин, затем их количество стало постепенно сокращаться, упав до 69 в 2020 году. С 1 мая 2022 в Исландии после объединений общин осталось только 64 общины. Этот процесс уменьшения количества общин и, одновременно их укрупнения, обусловлен с одной стороны падением их числа их населения из-за постоянного оттоком жителей в столичный регион, а с другой стороны, тем, что крупные общины удобнее для передачи им большего количества функций и полномочий от государства. Роль местного самоуправления стала более сложной, поскольку в ведение общин 1 августа 1996 года государством были переданы все местные школы, а 1 января 2011 года общины получили под своё управление управление социальные службы, в том числе оказание услуг для людей с ограниченными возможностями.

Процес укрупнения общин по закону является добровольным и решается населением соответствующих общин на референдуме. Однако общины с населением менее 50 человек должны объединиться вне зависимости от их желания.
 
В 2021 году планируют провести референдум и объединиться общины Скабтаурхреппюр, Мирдальхреппюр, Раунгауртинг-Эйстри, Раунгауртинг-Итри и Аусахреппюр, расположенные в регионе Сюдюрланд. Также в июне 2021 планируют провести референдум по поводу объединения общин Скутюстадахреппюр и Тингейярсвейт, а ближайшие годы начнётся процесс обсуждения объединения общин Блёндюоусбайр, Хунаватнсхреппюр, Скагабиггдб и Скагастрёнд.

Правила наименования 
Согласно исландскому закону о местном самоуправлении, местное самоуправление само определяет название своей административно-территориальных единицы после получения заключения Комитета по географическим названиям, при этом название название должно соответствовать исландской грамматике и традициям.

При появлении новой административно-территориальной единицы или изменении названия уже существующей, названия территорий или населённых пунктов, которые существуют в пределах этой административно-территориальной единицы, не должны быть изменены или отменены. Закон запрещает также то, чтобы новые названия административно-территориальной единиц каким-либо образом исключали, ограничивали или нарушали значение и использование укоренившихся или традиционных названий, относящихся к территориям или населённым пунктам в пределах этой или соседней административно-территориальной единицы.

При выборе названия должны учитываться правила выработанные Комитетом по географическим названиям, которые гласят, что названия административно-территориальных единиц формируются по определённой системе, которая хорошо зарекомендовала себя как в Исландии, так и за рубежом. По правилам название административно-территориальной единицы состоит из двух элементов:
 первый элемент названия административно-территориальных единицы это традиционное или новое название, которое отличает ту или иную территорию или её часть.
 второй элемент названия административно-территориальных единицы это суффикс:
 -хреппюр () применяется к сельским административно-территориальным единицам (даже если в них есть небольшие местечки, в которых большинство поселений являются сельскими);
 -биггд () используется, если в административно-территориальным единице есть одновременно довольно много сельских поселений и один или несколько крупных городов.
 -байр () относится к городским административно-территориальным единицам, где поселения представляют собой большие городские территории.
 -борг () характеризует очень большую непрерывную городскую территорию, например такую как столица Исландии.

Если для территории, охватываемой административно-территориальной единицей, существует хорошо известное географическое название, а использование каких-либо из этих суффиксов не считается целесообразным, то чтобы провести различие между этой территорией (поселением) и административно-территориальной единицей, добавляется слово свейтарфьелаг (sveitarfélag) перед названием территории или населённого пункта.

Такая система удобна в использовании и чётко отделяет названия административно-территориальных единиц от иных географических названий. К примеру, названия сельских населённых пунктов Хрёйнгерди () и Гёйльверьябайр () образуют с суффиксом -хреппюр названия сельских административно-территориальных единиц Хрёйнгердисхреппюр () и Гёйльверьябайярхреппюр (); названия городов Акюрейри () и Грюндарфьордюр () образуются с суффиксом -байр названия городских административно-территориальных единиц Акюрейрарбайр () и Грюндарфьярдарбайр () и т. д.

Список общин 
На начало 2021 года, по данным Ассоциация исландских общин () в Исландии имеется 69 общин.

Названия общин транскрибированы согласно инструкции по русской передаче географических названий Исландии и правил практической транскрипции имён и названий.

Местные органы власти 
На муниципальных выборах население выбирает депутатов в представительный орган власти — местное самоуправление свейтарстьоурдн (), которые формируют исполнительный орган совет общины свейтаррауд (), состоящий из главы общины свейтарстьоури () и советников свейтастьоурднарменн (). При этом общинам, в зависимости от их типа и существующей традиции, разрешено использовать другие названия:
 — городское самоуправление в столице боргарстьоурдн (), где формируется городской совет в столице боргаррауд (), состоящий из городского главы боргарстьоури () и городских советников боргарстьоурнарменн (), избираемый городским правлением.
 — городское самоуправление в городах и посёлках байярстьоурдн (), где формируется исполнительный орган власти — городской совет байяррауд (), состоящий из городского главы байярстьоури () и городских советников байярстьоурднарменн (), избираемый городским правлением.

В местном самоуправлении количество депутатов должно быть нечётным и должно находится в следующих пределах:
 5—7, если численность населения составляет менее 2 000 человек;
 7—11, при населении 2 000—9 999 человек: руководителей;
 11—15, при численности населения 10 000—49 999 человек;
 15—23, при численности населения 50 000—99 999 человек;
 23—31, при населении 100 000 и более человек.

Согласно Закону о местном самоуправлении, исландские общины уполномочены работать вместе в рамках региональных ассоциаций общин. Поэтому общины в каждом регионе объединяются в неправительственные региональные ассоциации, которых имеется 8, по числу регионов Исландии. Региональные ассоциации общин занимаются как общерегиональными вопросами, так и вопросами каждой отдельной общины. На собраниях региональных ассоциаций общин могут присутствовать представители общественности и профсоюзов, а члены ассоциации могут присутствовать на заседаниях Парламента Исландии с правом вносить предложения.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Общины Исландии
Общины по странам
Списки:Исландия